Frashër, albániai falu Berat megyében 
Frashër, albániai falu Fier megyében 
Frashër, albániai falu Gjirokastra megyében 
Frashër alközség, albániai alközség Gjirokastra megyében